Maudru est un patronyme porté notamment par :

 Charles Maudru (1859-1935), réalisateur français ;
 Jean-Antoine Maudru (1742-1820), ecclésiastique et révolutionnaire français ;
 Jean-Baptiste Maudru (1740-1808 ?), professeur, pédagogue et révolutionnaire français ;
 Pierre Maudru (1892-1992), réalisateur, scénariste, dialoguiste, écrivain, compositeur et parolier français.

Homonymie de patronyme